Tolonen är ett finskt efternamn som burits av bland andra:

Hannu Tolonen
Jouko Tolonen
Jukka Tolonen
Kimmo Tolonen